Administrator (lateinisch für „Verwalter, Leiter“) steht für:

 Administrator (Rolle), Admin, Benutzer mit erweiterten Rechten in IT-Systemen
 Systemadministrator, als Kurzform für den IT-Beruf der Betreuung von Computersystemen
 Administrator-Konto, Haupt-Konto eines Betriebssystems, siehe Root-Konto
 Administrator, Vertreter oder Vormund eines minderjährigen Herrschers, siehe Regentschaft
 Administrator, zweithöchste Position an österreichischen Gymnasien, siehe Konrektor
 Administrator, Leiter eines Gutshofs

kirchlich:
 Administrator (katholische Kirche), Apostolischer Administrator oder Diözesanadministrator
 Administrator, Amt in der Evangelische Kirche, siehe Erwählter Bischof
 Administrator, Amt in der utraquistischen Kirche, siehe Liste der Administratoren der utraquistischen Kirche (1431–1639)

Siehe auch:
 admin.ch (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft)

 Administration (Begriffsklärung)